Czerteż (ukr. Чертеж, węg. Ungcsertész) – wieś na Ukrainie w rejonie użhorodzkim obwodu zakarpackiego.

Przypisy 

Wsie w obwodzie zakarpackim
Rejon użhorodzki